Juggernaut è un termine inglese di origine sanscrita (Jagannath) per definire una forza di qualsiasi natura considerata inarrestabile e distruttiva.

Cinema 
L'idolo del male (Juggernaut) – film del 1936 diretto da Henry Edwards
Juggernaut – film del 1974 diretto da Richard Lester
Juggernaut – film del 2017 diretto da Daniel DiMarco

Musica 
 Juggernaut – gruppo musicale italiano
 Juggernaut – disc jockey olandese
 Juggernaut – singolo di Ensi del 2015
 Juggernaut: Alpha – album dei Periphery del 2015
 Juggernaut: Omega – album dei Periphery del 2015
 Juggernauts – singolo degli Enter Shikari del 2009

Altro 
 Juggernaut – romanzo di Alan D. Altieri del 2017
 Fenomeno (Juggernaut) – personaggio del fumetto X-Men
Il Vihaar (Juggernaut) – episodio della quinta stagione della serie TV Star Trek: Voyager
 Juggernaut – videogioco del 1985